Zéphyr (en grec ancien ) est la personnification du vent d'ouest dans la mythologie grecque. Ce nom a été repris, parfois sous la forme Zéphir ou Zephyr, pour désigner les éléments suivants :

Arts et lettres

Littérature et bande dessinée 
 Zéphyr, un lutin, personnage de Perceforest (vers 1340).
 Zéphir, un petit singe, personnage de la série de bande dessinée Babar.
 Zéphyr, le second tome de la série de bande dessinée Nocturnes rouges, paru en 2002.
 Zéphyr, une série de bande dessinée de Pierre Brochard publiée de 1952 à 1963 dans Fripounet.
 Zéphyr Éditions, une maison d'édition française spécialisée dans la bande dessinée aéronautique.

Musique 
 Zéphyre, un acte de ballet de Jean-Philippe Rameau.
Zéphire et Flore, cantate pour soprano et basse continue de Philippe Courbois (1710)

Sculpture 
 Zephyr, une sculpture en acier de Steve Wooldridge installée à Indianapolis.

Transport 
 Zéphyr, avion inachevé fabriqué par Clément Ader et qui servit de base à l'élaboration d'Avion III, connue sous le nom de l'Aquilon.
 Zéphyr, lanceur léger français.
 Zephyr, un modèle de moto créé par la firme Kawasaki.
 Zephyr, modèles de voitures créés par la firme Ford – division Lincoln aux USA – et Ford GB au Royaume-Uni (quatre modèles de 1951 à 1971).
 Zephyr est une goélette néerlandaise construite en 1931.
 Zéphyr, un catamaran de sport.
 Qinetiq Zephyr, un avion sans pilote solaire, britannique, resté deux semaines en l'air en .
 Le California Zephyr, une ligne ferroviaire traversant les États-Unis d'est en ouest.
 Zéphir Bus, le réseau de transports en commun de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, en Normandie.

Toponyme 
 Zephyr, ville de l'Ontario, au Canada.
 Zéphir, une cité gérée par la Société Immobilière Siguy, à Cayenne, en Guyane française. Elle comprend des maisons individuelles, des immeubles et un collège. Appelée par ses habitants, cité "Zéphir", elle est réputée par la convivialité de ses habitants, desservie par près de 3 supérettes tenues par les Chinois de Guyane. Elle comprend une cité HLM, dont la jeunesse masculine traîna longtemps une mauvaise réputation. Cette cité était très dynamique religieusement dans les années 1980 à 1990 grâce à la jeunesse et à la cohésion sociale qui s'était construite autour de la paroisse catholique de Saint-Antoine-de-Padoue, remplie tous les dimanches matin par une multitude d'enfants qui arrivaient à la messe tout seuls, sans leurs parents pour la plupart, venus à pied. Le vivre ensemble à la cité Zéphir s'est aussi construit autour de l'école primaire dite école Zéphir. 
Les jeunes de la cité Zéphir ont été très dynamiques durant les années de son apogée, fondant un groupe de carnaval très important, un boys band, le groupe CALEBASSE qui avait même sorti un album et un titre, Vérité, qui était resté dans les premières places du chart de l'époque, suivi de son clip, et de plusieurs concerts locaux remarquables qui animèrent la Cité Zéphir et fit la fierté de ses habitants.

Domaine militaire 
 Zephyr, avion à réaction d'entraînement français.
 Zéphyr ou plus rarement Zéphyre, Zéphir ou Zéphire est le surnom donné à un militaire du  bataillon d’Afrique particulièrement, ou moins spécialement de n’importe quel bataillon d’Afrique.

Divers 

 (12923) Zéphyr, un astéroïde découvert en 1999.
 Zéphyr, une étoffe en toile de coton, légère et souple.
 Zephyr, le protocole de messagerie instantanée sous Unix.
 Zéphir, plaque d'ostéosynthèse cervicale.
 Zephyr, un réacteur nucléaire de recherche de très faible puissance, en projet au centre de Cadarache.
Zephyr, un système d'exploitation open-source conçu pour les appareils aux ressources limitées.

Homonymie de titre